Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Australijskich Sił Zbrojnych
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Król. Bawarii
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Sił Powietrznych Brazylii
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie w. m. Bremy
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Ks. Brunszwiku
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie w. m. Frankfurtu
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie w. m. Hamburga
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie w. m. Lubeki
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Wlk. Ks. Oldenburga
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Ks. Reuss-Schleiz-Gery
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Armii USA
 Krzyż Wybitnej Służby – odznaczenie Marynarki Brytyjskiej